A competição de luta livre até 97 kg masculino nos Jogos Olímpicos de 2016 decorreu a 21 de agosto na Arena Carioca 2, no Rio de Janeiro.

Medalhistas 
O título olímpico foi ganho por Kyle Snyder, dos Estados Unidos, graças à vitoria, na final, sobre o azeri Khetag Gazyumov. Sharif Sharifov, da Roménia, e Magomed Ibragimov, do Uzbequistão, ganharam os combates pelo bronze.

Resultados 
Estes foram os resultados da competição:

Chave superior

Chave inferior

Repescagem

Final 

Livre 97 kg masculino